Cross Island kan syfta på följande platser:

Bermuda 

 Cross Island (ö i Bermuda), Sandys,

Falklandsöarna 

 Cross Island (ö i Falklandsöarna),

Indien 

 Cross Island (ö i Indien), Maharashtra,

Kanada 

 Cross Island, Nova Scotia, ö, 

Robotskapade Bermudaförgreningar
Robotskapade Falklandsöarnaförgreningar
Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar